Усиха — название нескольких населённых пунктов:
 Усиха — деревня в Воскресенском районе Нижегородской области.
 Усиха — деревня в Валдайском районе Новгородской области.